Дурасов, Николай:
 Дурасов, Николай Алексеевич (1760—1818) — московский богач, действительный статский советник.
 Дурасов, Николай Фёдорович (1729—1782) — действительный тайный советник.